Pellet – piccoli cilindretti di legno pressato, utilizzati come combustibile
Pellet di materie plastiche – piccoli granuli in materiale plastico, utilizzati come materia prima per la realizzazione dei prodotti finiti
Mangime in pellet – piccoli cilindretti di mangime per animali

Altri progetti